

События 
 Консулы Марк Генуций Авгурин и Гай Курций Филон. Плебейский трибун Гай Канулей.
 Третья сецессия плебеев в Риме.
 В Риме отменено запрещение браков между патрициями и плебеями (закон трибуна Канулея). Дети следовали состоянию отца.
 Мир между Афинами и Спартой на 30 лет. За афинянами остаются Эгина и Навпакт. Спарта признаёт Афинский союз.
 Перикл развёлся с первой женой и женился на Аспазии (около 470—410).
 Восстановление стен вокруг Иерусалима Неемией.
 445/444 — Афинский архонт-эпоним Лисимахид.

Родились 
 Гай Юлий Юл (ум. 392 год до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Юлиев, военный трибун с консульской властью 408 и 405 годов до н. э.
 Лисий (ум. 380 год до н. э.) — афинский оратор, логограф.
 Тиссаферн (ум. 395 год до н. э.) — шурин и советник Артаксеркса II, персидский сатрап Лидии.

Скончались 
 Гай Клавдий Сабин Инрегиллен (род. ок. 500 год до н. э.) — древнеримский политический деятель.
 Терес — древний царь фракийского племени одрисов, объединивший фракийские племена.

См. также

Примечания